Velimirovic ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Velimirovic (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Dragoljub Velimirović (1942–2014), serbischer Schachgroßmeister
 Milan Velimirović (1952–2013), serbischer Schachkomponist
 Nikolaj Velimirović (1881–1956), serbisch-orthodoxer Bischof
 Petar Velimirović (1848–1911), serbischer Politiker